Леонард Александрович Заусцинский (1835/1836 — после 1903) — военно-медицинский инспектор Московского военного округа; .

Биография 
Происходил из дворян Минской губернии. Родился  года. В 1856 году окончил Медико-хирургическую академию со званием лекаря. В 1859 году получил звание доктора медицины и чин коллежского асессора.

В 1871 году в «Медицинском вестнике» был напечатан его «Военно-медицинский очерк войны 1870 года», вышедший в том же году отдельным изданием (: тип. Я. Трея, ценз. 1871. — 72 с.).

В чин действительного статского советника был произведён  1882 года. С 1887 года — помощник инспектора Московского военного округа; в 1891 году служил в Херсонской губернии — инспектором окружного военно-медицинского управления. Затем был возвращён в Москву — на должность военно-медицинского инспектора Московского военного округа.

Был награждён орденами: Св. Владимира 4-й (1874) и 3-й (1878) степеней, Св. Станислава 1-й степени (1888), Св. Анны 1-й степени (1891).

С  1894 года — тайный советник. В 1903 году вышел в отставку.

Был женат на Брониславе Николаевне, по первому мужу — Семёновой. Их дети: Мария (род. 1874), замужем за полковником Сергеем Дмитриевичем Святогором-Штепиным; Александр (род. 1876).

Примечания

Литература 
 Заусцинский, Леонард Александрович // Список гражданским чинам первых III классов : Испр. по 1-е окт. 1894 г. — С. 610.

Доктора медицины Российской империи
Выпускники Императорской медико-хирургической академии